Cathaemasia är ett släkte av plattmaskar. Cathaemasia ingår i familjen Cathaemasiidae. 

Cathaemasia är enda släktet i familjen Cathaemasiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Cathaemasia